Zwartven (Turnhoutse Heide), een ven op de Turnhoutse Heide
 Zwartven (Meeuwen-Gruitrode)
 Zwartven (Noord-Brabant), een ven in de Nederlandse gemeenten Bladel, Oirschot en Reusel-De Mierden